Herke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Herke (1902–1991), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Horst W. Herke (1931–2022), deutscher Industriemanager; von 1985 bis 1990 Vorstandsvorsitzender der Adam Opel AG
 Karl Herke (1889–1965), Philosoph, Literaturwissenschaftler, Schriftsteller und bildender Künstler